Miejscowości w USA:
 Carneys Point – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Salem
Gminy w USA:
 Carneys Point (ang. Carneys Point Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Salem